Новосёлово — деревня в Вологодском районе Вологодской области России. Входит в состав Майского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Гончаровский сельсовет.

География 
Находится у реки Вологда выше впадения Меши.

Географическое положение

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 36 км, до центра муниципального образования Майского по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Акулово, Дулепово, Смыково, Паилово.

История 
С 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Гончаровское сельское поселение.

Население 

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района